Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Zina Garrison e Lori McNeil che hanno battuto in finale Candy Reynolds e Anne Smith che si sono ritirate sul punteggio di 4–5 ritiro.

Teste di serie 

 Candy Reynolds /  Anne Smith (finale)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (Campionesse)

 Dianne Fromholtz /  Iva Budařová (primo turno)
 Kathleen Horvath /  Carina Karlsson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1986